Bruidsvlucht (biologie)
 Bruidsvlucht (boek), boek uit 2007, van Marieke v/d Pol
 Bride Flight, een film uit 2008, gebaseerd op het boek.